Rogatec je lahko:
 občina Rogatec
 Rogatec, naselje v občini Rogatec
 Rogatec pri Želimljah, naselje v občini Ig